Coenonympha menalcas är en fjärilsart som beskrevs av Nikolaus Poda von Neuhaus 1791. Coenonympha menalcas ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
menalcas